Il doppio femminile  dell'Estoril Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Andreea Ehritt-Vanc e Anastasija Rodionova erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marija Kirilenko e Flavia Pennetta hanno vinto in finale 6–4, 6–4, contro Mervana Jugić-Salkić e İpek Şenoğlu.

Teste di serie

  Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta (campioni)
   Gabriela Navrátilová /  Monica Niculescu (primo turno)

   Iveta Benešová /  Petra Cetkovská  (primo turno)
   Eva Hrdinová /  Klaudia Jans-Ignacik  (secondo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Estoril Open 2008